Mehlberg ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Mehlberg (* 1985), deutscher Volleyballspieler
 Katrin Mehlberg (* 1990), deutsche Musikerin, siehe LaVive#Katrin Mehlberg

außerdem:
 Mehlberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg
 Mehlberg (Gemeinde St. Martin-Karlsbach), Ortsteil von St. Martin-Karlsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Melberg